Arnes heißen folgende Orte:
 Árnes (isl. Árneshreppur), Landgemeinde in der Region Westfjorde im Nordwesten Islands
 Arnes (Tarragona), Ort in der Comarca Terra Alta, Provinz Tarragona, Katalonien, Spanien

arnes ist der Name des akademischen und Forschungsnetzwerkes in Slowenien

Siehe auch:
 Årnes
 Arnesen
 Arnis